Недзведзь:

 Недзведзь — деревня в гмине Барухово Влоцлавского повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера Польши
 Недзведзь — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Лимановский повят, Малопольское воеводство.
 Недзведзь — деревня в сельской гмине Сломники Краковского повята Малопольского воеводства.
 Недзведзь — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в селе Недзьведзь в гмине Сломники.